Callosa de Segura kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Callosa de Segura (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Callosa de Segura (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar